Brokmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Brokmeier (1893–1968), deutscher Jurist
 Peter Brokmeier (* 1935), deutscher Politikwissenschaftler
 Willi Brokmeier (* 1928), deutscher Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Brockmeier
 Brockmeyer